Булгаковы:

 Булгаковы — название нескольких дворянских родов Российской империи.
 Булгаковы — княжеский род, отрасль князей Патрикеевых.